Museau peut faire référence à :

Biologie 

 le museau, appendice nasal de certains animaux ;
 le Museau noir (), espèce de poissons d'Amérique du Nord ;
 le Museau (), espèce de papillons d'Eurasie ;
 le museau de singe, structure anatomique des odontocètes ;
 le museau de tanche, partie saillante du col de l'utérus.

Toponymes 

 , cratère de l'île Amsterdam ;
 , page d'homonymie :
 le , lac canadien ;
 le , lac canadien.

Autre 

 le casse-museau, spécialité culinaire française.

Voir aussi 
 
 
 
 Musseau, village français.